Metra – servizio ferroviario suburbano di Chicago, nello Stato dell'Illinois

Persone 
 Olivier Métra – compositore e direttore d'orchestra francese
 Salvis Mētra – cestista lettone

Altro 
 Metra Corona – struttura geologica della superficie di Venere
 72 metra – film del 2004 diretto da Vladimir Chotinenko